Валеева Зухра Сибгатовна (12 октября,1947 год, Старые Турбаслы, [Благовещенский район], Башкирская АССР) — советский и российский строитель. Кавалер орденов Трудовой Славы III (1977) и II(1986) степени. Почётный строитель России (1998).

Биография 
Родилась 12 октября 1947 года в селе Старые Турбаслы Благовещенского района Башкирской АССР. Сегодня из села Турбаслы до Уфы рукой подать, но до 1956 года северная часть современой Уфы называлась городом Черниковском. Это был небольшой промышленный городок.

С детства мечатала стать учителем, но эта мечта Зухры Сибгатовны не сбылась. Но она стала учителем для десятков строителей, которые прошли школу Зухры Валеевой.

В 1965 году Зухра Сибгатовна окончила ГПТУ № 17 города Уфы и начала работать маляром в Строительном управлении № 3.

В 1968 году Зухру Валееву назначили бригадиром маляров комсомольско-молодежной бригады.
Это был период интенсивного строительства в столице Башкирской АССР — городе Уфе. В строительстве целых микрорайонов города приняла участие бригада Зухры Валеевой.

Сипайлово, Инорс, Новостройка, улица Лесотехникума — это была большая деревня. Теперь там, действительно, все мои дома. Когда строили первый дом в Сипайлово, шли пешком с проспекта Октября. Не было ни дорог, ни транспорта. (Зухра Валеева)

Её бригада строила жилые дома, детские сады, Дворец спорта, первый уфимский универмаг. Рассказывая о своей жизни, она говорит, что не росла её карьера, так и осталась бригадиром строителей, но росли дома в Уфе, Уфа стала городом-миллионером. Когда в городе началось строительство крупнопанельных зданий, её бригаде тоже пришлось непросто-нужно было поднимать на девятый этаж ведра с краской и замешивать раствор в трескучие морозы.

Решительный и правдивый человек с активной жизненной позицией, Зухра Сибгатовна Валеева была избрана членом Башкирского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета СССР (1989—1991). Она не отсиживалась где-то в тихом уголке, а с высоких трибун говорила о насущных проблемах, которые нужно решать. На своей основной работе изучала передовой опыт, вносила рационализаторские идеи и сама же их внедряла в производство, показывая пример другим строителям.

Добросовестный труд Зухры Валеевой не раз отмечался высокими наградами. Ей присуждена медаль «За трудовую доблесть», орден Трудовой славы III и II степени, звание «Почетный строитель России».

В 2000 году Зухра Сибгатовна Валеева была удостоена звания «Почетный гражданин города Уфы», так горожане решили сохранить в памяти уфимцев имя человека, в буквальном смысле, построившего их город.

Награды 
 Орден Трудовой Славы II степени (1986)
 Орден Трудовой Славы III (1977)
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1974)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)

Почётные звания 
 Почетный строитель России (1998)
 Почётный гражданин города Уфы (2000)
 Ветеран труда РФ (1985)

Примечания

Ссылки 
 Горсовет Уфы Валеева З. С. 
 Почётный гражданин Уфы- Зухра Валеева

Строители XX века
Строители СССР
Почётные граждане Уфы
Почётные строители России
Делегаты XIX конференции КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС